Кураган — название нескольких рек в России.

 Кураган и Верхний Кураган — притоки Катуни, республика Алтай.
 Кураган (приток Сакмары) — в Оренбургской области.